Faucigny – comune francese in Alta Savoia
 Faucigny – regione amministrativa del Ducato di Savoia
 Faucigny – massiccio, delle Alpi, parte cristallina del Chiablese
 Le Faucigny – periodico savoiardo